

Film
The Best Man (1914)
The Best Man (1916)
The Best Man (1917) 
The Best Man (1919) 
The Best Man (1923) 
The Best Man (1925) 
The Best Man (1928) 
The Best Man (1964), een film van Franklin J. Schaffner
The Best Man (1998), een film van Pupi Avati
The Best Man (1999), een film van Malcolm D. Lee
The Best Man (2005), een film van Stefan Schwartz

Literatuur
The Best Man (toneelstuk), een toneelstuk uit 1960 door Gore Vidal
The Best Man (kort verhaal), een kort verhaal uit 1905 door Edith Wharton

Muziek
The Best Man (single), een single uit 2004 van Blaine Larsens album Off to Join the World

Televisie
The Best Man (How I Met Your Mother), een aflevering van de televisieserie How I Met Your Mother